la Chiesa di San Zanobi nel comune di Firenze

 la Chiesa di San Zanobi nel comune di Scandicci
 la Chiesa di San Zanobi nel comune di San Casciano in Val di Pesa